Ганнинг () — топоним и фамилия.

Топоним 
  — город в штате Новый Южный Уэльс (Австралия).

Фамилия 
  (род. 1934) — австралийский биолог, член Королевского общества (с 1980).
  (1916—2002) — канадский химик, президент Университета Альберты (1974—1979).
  (1901—1991) — канадский геолог, обладатель Медали Барлоу Канадского института горного дела, металлургии и нефти (1937) и Медали Логана Геологической ассоциации Канады (1966).
  (род. 1991) — ирландский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клубов «Мотеруэлл» (2011) и «Данди Юнайтед» (2014).
  — канадский фолк-музыкант, лауреат Канадской премии в области фолк-музыки в категориях «Новый артист» и «Традиционный певец» (2011).
  (1929—1993) — шотландский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Манчестер Сити» (1950—1953).
  (1734—1798) — британский хирург, член Королевского общества (с 1782).
  (1763—1823) — британский политик, член Палаты общин от Уигана (1800—1802), Гастингса (1802—1806) и Ист-Гринстеда (1812, 1812—1818).
  — ирландская музыкантка и композитор, чемпионка Ирландии по игре на вистле (1976).
  (1914—1991) — американский баскетболист и тренер, игрок клубов Национальной баскетбольной лиги.
 Ганнинг, Кристофер (род. 1944) — британский композитор.
  (1879—1960) — певица бродвейских театров.
  (род. 1994) — ямайский пловец, член национальной сборной, рекордсмен Ямайки в плавании на 200 метров свободным стилем (с 2017).
  (род. 1992) — канадская лыжница, серебряная медалистка Чемпионата мира по фристайлу в хафпайпе (2009), серебряная (2010) и бронзовая (2013) медалистка Зимних экстремальных игр в суперпайпе.
  (род. 1996) — ирландский крикетчик, игрок команды Манстера.
  (1614—1684) — англиканский священник, епископ Чичестера (1670—1675) и Или (с 1675).
  (1731—1816) — британский дипломат, посланник в Пруссии (1771) и России (1771—1772).
  (род. 1931) — американский математик, профессор (с 1966) и заведующий кафедрой математики (1976—1979) Принстонского университета.
  (1818—1900) — шотландский хирург и филантроп, президент Эдинбургского королевского медицинского общества (1846—1848), член Эдинбургского королевского общества (с 1882).
  (ур. Минифай; ок. 1740 — 1800) — британская писательница.
  (1862—1931) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола.
  (1864—1895) — ирландский игрок в гэльский футбол, Всеирландский чемпион в составе команды Лимерика (1887).
  (1769—1823) — британская писательница и переводчица, дочь Сюзанны Ганнинг.
  (род. 1985) — американская футболистка, игрок Чемпионата Швеции в составе клуба Kvarnsvedens IK.

См. также